Ruslan Hontscharow (russisch ; * 20. Januar 1973 in Odessa, Ukrainische SSR, Sowjetunion) ist ein ehemaliger ukrainischer Eiskunstläufer, der im Eistanz startete.

Hontscharow begann im Alter von sechs Jahren mit dem Eiskunstlaufen. Ursprünglich ein Einzelläufer, wechselte er, als er zu groß wurde, mit 13 Jahren zum Eistanz. Seine erste Eistanzpartnerin war Jelenora Gritsai. Die Eistanzpartnerschaft endete aufgrund gesundheitlicher Probleme.

1990 wurde Elena Hruschyna Hontscharows Eistanzpartnerin. Noch für die Sowjetunion startend, wurden sie Vierte bei der Juniorenweltmeisterschaft 1992. 1994 debütierten sie bei den Weltmeisterschaften der Senioren und 1995 bei den Europameisterschaften. Im selben Jahr heirateten sie. 1998 bestritten sie ihre ersten Olympischen Spiele und beendeten sie auf dem 15. Platz. In das Jahr 1999 gingen sie erstmals als ukrainische Meister und erreichten erstmals Platzierungen unter den besten Zehn bei Welt- und Europameisterschaften. Bei ihren zweiten Olympischen Spielen belegten sie 2002 den neunten Platz. In der Saison 2002/03 gewannen Hontscharow und Hruschyna Skate America, Skate Canada sowie die Trophée Lalique und damit sämtliche Grand-Prix-Wettbewerbe, bei denen sie teilnahmen. Beim Grand-Prix-Finale verfehlten sie als Vierte jedoch eine Medaille. Bei der Europameisterschaft 2004 gewannen die Ukrainer mit Bronze ihre erste Medaille bei einer bedeutenden internationalen Meisterschaft. 2005 wurden sie Vize-Europameister und errangen mit Bronze bei der Weltmeisterschaft in Moskau ihre einzige WM-Medaille. 2006 wurden sie erneut Vize-Europameister und gewannen in Turin bei ihren dritten Olympischen Spielen die Bronzemedaille hinter den Russen Tatjana Nawka und Roman Kostomarow sowie den US-Amerikanern Tanith Belbin und Benjamin Agosto. Nach diesem Erfolg beendeten Hontscharow und Hruschyna ihre Wettkampfkarriere. Sie sind geschieden.

Ergebnisse

Eistanz 
(mit Elena Hruschyna)

Weblinks 

 
 
 Offizielle Webpräsenz des Eistanzpaares

Einzelnachweise 

Eiskunstläufer (Ukraine)
Olympiateilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Universiadeteilnehmer (Ukraine)
Teilnehmer der Winter-Universiade 2001
Universiadesieger (Eiskunstlauf)
Sowjetbürger
Ukrainer
Geboren 1973
Mann